Millennium Tower (Abudża), Nigeria
 Millennium Tower (Amsterdam), Holandia
 Millennium Tower (Belgrad), Serbia
 Millennium Tower (Bratysława), Słowacja
 Millennium Tower (Dubaj), Zjednoczone Emiraty Arabskie
 Millennium Tower (Dublin), Irlandia
 Millennium Tower (Frankfurt), Niemcy
 Millennium Tower (Gedinne), Belgia
 Millennium Tower (Londyn), Wielka Brytania
 Millennium Tower (Magdeburg), Niemcy (Jahrtausendturm)
 Millennium Tower (Nowy Jork), Stany Zjednoczone
 Millennium Tower (Penang), Malezja
 Millennium Tower (Rotterdam), Holandia
 Millennium Tower (Sabadell), Hiszpania
 Millennium Tower (St. Louis), Stany Zjednoczone
 Millennium Tower (San Francisco), Stany Zjednoczone
 Millennium Tower (Tel Awiw), Izrael
 Millennium Tower (Tokio), Japonia
 Millennium Tower (Wiedeń), Austria
 Millennium Towers (Las Vegas), Stany Zjednoczone
 Millennium Towers (Wrocław), Polska